Santa María Nativitas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Santa María Nativitas, Jiquipilco, ort, 
 Natívitas, Tlaxcala, ort, 
 Santa María Nativitas, Hidalgo, ort, Cuautepec de Hinojosa, 
 Santa María Nativitas, Ocuilan, ort, 
 Santa María Nativitas, Calimaya, ort, 
 Santa María Nativitas kommun, Oaxaca, 
 Santa María Nativitas, Aculco, ort, delstaten Mexiko, 
 Santa María Nativitas, Almoloya de Juárez, ort, delstaten Mexiko, 

Robotskapade Mexikoförgreningar